Иван Грязнов:
 Грязнов, Иван Александрович  (1914—1978) — советский оператор и режиссёр, один из зачинателей молдавского документального кино. 
 Грязнов, Иван Кенсоринович (1891—1938) — советский военачальник, комкор.
 Грязнов, Иван Никифорович (1725—1774) — участник Крестьянской войны 1773—1775 годов, атаман восставших на Южном Урале. Примечания